Walpen ist der Familienname folgender Personen:

 einer Schweizer Orgelbauer- und Glockengießerfamilie aus dem Wallis, siehe: Walpen (Familie)
 Armin Walpen (* 1948), Schweizer Medienmanager
 Bernhard Walpen (* 1959), Sozialwissenschaftler und Systemingenieur